Yuty steht für:

 Yuty (Marskrater), Krater auf dem Mars
 Yuty (Caazapá), Stadt im Departement Caazapá, Paraguay